«Малькольм и Мари» () — американский художественный фильм режиссёра Сэма Левинсона в жанре романтической драмы, вышедший на экраны в феврале 2021 года.

Сюжет 
Единственные герои картины — режиссёр Малькольм и его девушка по имени Мари. Вернувшись домой после успешной премьеры фильма Малькольма, они начинают ссориться. Эта ссора становится поводом для того, чтобы вспомнить старые обиды и обсудить множество острых проблем. Малькольм и Мари критикуют друг друга за токсичность отношений, делают резкие заявления о политике и кинокритике.

В ролях 
 Джон Дэвид Вашингтон — Малькольм
 Зендея — Мари

Производство и премьера 
Фильм «Малькольм и Мари» обязан своим появлением паузе в съёмках сериала «Эйфория». Создатель сериала Сэм Левинсон решил использовать появившееся время для съёмок камерного фильма и за шесть дней написал сценарий психологической драмы с участием всего двух актёров — Джона Дэвида Вашингтона и Зендеи. Лента была снята всего за две недели в минималистичных декорациях — в одном калифорнийском особняке. Левинсон создал «новую парадигму», благодаря которой проценты от сборов получаются все, кто участвовал в создании фильма.

Netflix выкупил права на «Малькольма и Мари» за 30 миллионов долларов. Премьера фильма состоялась 5 февраля 2021 года.

Над саундтреком к фильму Сэм Левинсон, Зендея и Джон Дэвид Вашингтон работали вместе. В частности, в одном из своих интервью Джон Дэвид Вашингтон заявил, что именно он подобрал финальный трек для титров — композицию группы «Outkast» «Liberation».

Восприятие 
Рецензенты отмечают атмосферность фильма, высокое качество операторской работы и актёрской игры. При этом подвергается критике сценарий — за однообразие сюжета, неуместные философские рассуждения героев, наивную критику журналистского сообщества, общую «неуклюжесть», которая, правда, отчасти компенсируется честностью.

Примечания 

Фильмы-драмы США
Чёрно-белые фильмы 2021 года
Фильмы США 2021 года